El túnel del guante (España y Latinoamérica) es un episodio de la séptima temporada de Bob Esponja.

Sinopsis 

Perlita y sus amigas están en el Mundo del Guante y de repente aparecen Bob Esponja y Patricio y entonces las amigas de Perlita empiezan a decir que su novio es Bob Esponja y eso le ofende a Perlita y entonces Perlita y sus amigas van a la atracción, el Túnel del Guante. Bob también va, mientras que Patricio se queda comiendo algodón de azúcar. Mientras tanto, en la atracción a Bob Esponja le toca ir con Perlita en el asiento y Perlita le dice a Bob Esponja que ni le mire, ni le hable ni le toque y Bob lo cumple y Perla se aburre dentro de la atracción y entonces le dice a Bob que le hable y entonces el no para de hablar y entonces Perlita se quiere bajar y Bob se lo impide y el asiento se tambalea haciendo que Bob caiga al techo de la atracción y que un corazón se caiga al agua y toque los engranajes haciendo que la atracción se pare. Mientras tanto fuera están dando la noticia de que se ha detenido la atracción y entonces Patricio se entera de que Bob Esponja está atrapado y como no puede entrar por la atracción, entra en el generador eléctrico de la atracción y allí coge un generador de energía que se parece a Bob Esponja, haciendo que la atracción se quede sin luz, en la atracción Bob le asusta a Perlita diciéndole los monstruos que hay en la oscuridad, mientras tanto, Patricio está jugando con el generador que se parece a Bob Esponja y gracias a Patricio hace que la atracción se mueva rápido y que en vez de personajes enamorados halla monstruos y que halla una cascada de agua, haciendo que la atracción estalle y que Bob y Perlita salgan.

Episodios de la séptima temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2011